Провидение:

 Провидение, промысел, промышление () — целесообразное действие высшего существа, направленное к наибольшему благу творения вообще, человека и человечества в особенности.
 Провидение () — арт-хаусный фильм-притча, Франция — Швейцария, 1977 год. Режиссёр — Ален Рене.
 Провидение — название десятой серии девятого эпизода сериала Секретные материалы.

 Провидения
 Провидения — посёлок городского типа, Провиденский район, Чукотский автономный округ.
 Провидения (порт) — арктический морской порт федерального значения в бухте Провидения.
 Бухта Провидения — бухта в Анадырском заливе Берингова моря, у юго-восточного берега Чукотского полуострова.
 Бухта Провидения (аэропорт) — международный аэропорт рядом с посёлком Провидения.

См. также 
 Провиденс (значения)
 Промысл Божий — согласно религиозным представлениям деятельность высшего существа, сохраняющая мир и направляющая его к предназначенной ему цели бытия.